Janezic oder Janežič ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Janežič (auch Janežić; 1828–1869), slowenischer Philologe
 Luka Janežič (* 1995), slowenischer Langsprinter
 Ronald Janezic (* 1968), österreichischer Hornist